Carlo Buzzi – pittore ed architetto barocco italiano
Carlo Buzzi – politico italiano